Карама́зов — фамилия.

Известные носители 
 Карамазов, Виктор Филимонович (род. 1934) — белорусский писатель, сценарист, журналист.
 Карамазов, Дмитрий Михайлович (1861—1912) — русский актёр.

Литературные персонажи 
Персонажи романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»:
 Алёша Карамазов — главный герой романа;
 Иван Карамазов — брат Алёши и Дмитрия Карамазовых;
 Дмитрий Карамазов — брат Алёши и Ивана Карамазовых;
 Фёдор Павлович Карамазов — отец трех братьев (Дмитрия, Ивана и Алёши).

См. также 
 Братья Карамазовы (значения)